Kehricht steht für:
 Schmutz, der beim Kehren zu einem Haufen zusammengebracht wird
 Kehricht, schweizerisch/schwäbisch für Abfall
 Kehricht (Reinigungsmittel), Hilfsmittel zum Fegen von Fußböden

Siehe auch: